Тырновское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Шиловском районе Рязанской области Российской Федерации. Административный центр — село Тырново.

Географическое положение 
Муниципальное образование — Тырновское сельское поселение расположено в западной части Шиловского муниципального района на правом берегу реки Оки. Его площадь составляет 100 кв. км.

Климат и природные ресурсы 
Климат Тырновского сельского поселения умеренно континентальный, характеризуется умеренно-холодной зимой, достаточно теплым летом. 

Основным источником водных ресурсов является река Ока, в северной части поселения (село Дубровка) протекает река Средник, впадающая в Оку. В южной части поселения протекает река Черная с обрывистыми берегами. В западной части поселения протекает река Тырница, в устье которой расположен затон Курово, являющийся памятником природы регионального значения. В пойме имеется большое количество больших и малых озер.

Почвы Тырновского сельского поселения дерново-подзолистые и светло-серые лесные. В поймах рек преобладают почвы лугово-дернового пойменного типа. По механическому составу почвы представлены легкосуглинистыми, супесчаными, песчаными,  а в поймах — суглинистые, супесчаные и песчаные.

На территории Тырновского сельского поселения произрастают смешанные и хвойные леса. Здесь встречаются сосновые боры, березо–осиновые леса и дубравы. В подлеске лиственных лесов и дубрав растут рябина, шиповник, черемуха и другие растения. В затоне Курово произрастает водяной орех, вид растений, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.

История 
Образовано в результате муниципальной реформы 2006 г. на территории Тырновского сельского округа (центр Тырново) — с возложением административного управления на село Тырново.

Образование и административное устройство сельского поселения определяются законом Рязанской области от 07.10.2004 № 102-ОЗ.

Границы сельского поселения определяются законом Рязанской области от 28.12.2007 № 240-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения 
В состав Тырновского сельского поселения входят 3 населенных пункта:

Экономика 
По данным на 2015/2016 г. на территории Тырновского сельского поселения Шиловского района Рязанской области расположены:
 ООО «Тырновский молочный завод», переработка коровьего молока и производство молочной продукции под торговыми марками «Мещерские Росы» и «Миродаровская»;
 ООО «Веси», производство пиломатериалов;
 ООО «Инякино», агропромышленное предприятие.
Реализацию товаров осуществляют 5 магазинов и 1 предприятие по оказанию ритуальных услуг.

Социальная инфраструктура 
На территории Тырновского сельского поселения действуют: 2 отделения почтовой связи, врачебная амбулатория (в селе Тырново) и 1 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), Тырновская основная общеобразовательная школа (филиал Инякинской СОШ), Дом культуры (в селе Тырново) и библиотека.

Транспорт 
Основные грузо- и пассажироперевозки осуществляются автомобильным транспортом: через территорию сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Р125: «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». Важнейшее значение до недавнего времени имел тот факт, что через территорию сельского поселения проходит водный путь по реке Оке. В селе Тырново имеется пристань (якорная стоянка). В летнее время через реку Оку действует паромная переправа.

Примечания 

Муниципальные образования Шиловского района
Сельские поселения Рязанской области